Александр Каверзнев:
 Каверзнев, Александр Александрович (1932—1983) — советский журналист-международник.
 Каверзнев, Александр Александрович (младший) (род. 1959) — создатель, главный редактор газеты «Экстра М» и генеральный директор ЗАО «Экстра М Медиа».
 Каверзнев, Александр Кириллович (1774—1867) — русский кораблестроитель.